Энцо Фиттипа́льди (род. 18 июля 2001 года, в Майами, Флорида, США) — бразильский автогонщик.

Является двоюродным племянником гонщика Кристиана Фиттипальди, братом гонщика Пьетро Фиттипальди и внуком двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди.Перед сезоном 2022 Энцо перенес операцию мозга. В сезоне 2023 выступает за . Член Red Bull Junior Team.

Статистика выступлений

Общая статистика 

* Сезон продолжается.

Формула-2 

* Сезон продолжается.

Примечания 

Родившиеся 18 июля
Родившиеся в 2001 году
Автогонщики Бразилии
Пилоты Чемпионата ФИА Формулы-3
Пилоты ФИА Формулы-2 из Бразилии
Пилоты Итальянской Формулы-4
Пилоты ADAC Формулы-4